Dominator steht für:

 Dominator (Kings Dominion), eine Stahlachterbahn in Kings Dominion, Virginia
 Dominator-Eiche im Białowieża-Nationalpark, Polen
 Dominator Sports Cars, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Dominator Ilumen AG, Hersteller von Luxusyachten aus Lichtenstein
 Consolidated B-32 „Dominator“, ein amerikanischer Bomber aus dem Zweiten Weltkrieg
 Claas Dominator, ein Mähdrescher des Herstellers Claas
 SRV Dominator, ein gepanzertes Fahrzeug fürs Stormchasing
 Honda NX 650 Dominator, ein geländegängiges Motorrad des Herstellers Honda
 Dominator (Festival), Musikfestival in Eersel, Niederlande
 Dominator (Harmonium), Konzertinstrument der Fa. Schiedmayer

Siehe auch:
 Dominat
 Dominatrix